Gold-Zack steht für:

 Gold-Zack Werke, deutscher Textilhersteller
 BTV Goldzack Wuppertal, siehe Barmer TV 1846 Wuppertal #Damen-Basketball